Neogossea är ett släkte av bukhårsdjur. Neogossea ingår i familjen Neogosseidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Neogossea